Atcher ist der Name von

 Bob Atcher (1914–1993), US-amerikanischer Country-Sänger
 Randy Atcher (1918–2002), US-amerikanischer Country-Sänger und -Musiker